

Patronyme
 Grégoire (Postnikov) (1784-1860), recteur de l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg
 Alexei Postnikov (1921-1995), mathématicien soviétique
 Mikhail Postnikov (1927-2004), mathématicien soviétique
 Pierre Postnikov (1666-1702), médecin et érudit russe du

Autres
Tour de Postnikov, objet mathématique (nommé d'après Mikhail Postnikov) permettant de reconstruire un espace topologique à partir de ses groupes d'homotopie
Fusil d'assaut Postnikov, fusil d'assaut d'origine russe

Homonymie de patronyme